Hubbuch ist der Familienname folgender Personen:

 Hilde Hubbuch (1905–1971), deutsch-amerikanische Fotografin
 Karl Hubbuch (1891–1979), deutscher Maler, Lithograf und Kunstprofessor